Aniruddha correspond en sanskrit à Anuruddha, nom pali d'un cousin et disciple du Bouddha.
 , petit-fils de Krishna et fils de , est une divinité hindoue.